Amerikai Egyesült Államok
Milford - település Delaware államban
Milford – település Connecticut államban
Milford – település Massachusetts államban
Milford – település Ohio államban
Milford – település Pennsylvania államban
Milford – település Texas államban
 Írország
Milford – település Cook megyében
Milford – település Donegal megyében